Myrosław Biłosiuk (ukr. Мирослав Билосюк; ur. 29 lipca 1985) – ukraiński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Myrosław Biłosiuk pojawił się w 21 marca 2005 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Rovaniemi, gdzie w biegu łączonym zajął 66. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 1 grudnia 2007 roku w Ruce, gdzie zajął 82. miejsce w sprincie techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata U23

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Ukraińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985